Vergne ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Éric Vergne (* 1990), französischer Rennfahrer
 Michèle Vergne (* 1943), französische Mathematikerin
 Pierre de Vergne († 1403), französischer Kurienkardinal

Siehe auch:
 La Vergne